Daniil Dubov – scacchista russo
 Paul Dubov – attore e sceneggiatore statunitense
 Sergej Dubov – giornalista, editore e imprenditore russo
 Vladimir Dubov – lottatore bulgaro